est un prénom japonais.

Légendes 

Il apparaît dans deux légendes japonaises :
 Hiruko est l’enfant incestueux de d'Izanagi et Izanami associé au dieu Ebisu dans le Kojiki ;
 il est une divinité solaire dans le Nihonshoki.

Film 
 Hiruko the Goblin est un film japonais réalisé par Shinya Tsukamoto en 1991.

Personnages de manga 
 Hiruko est un personnage de Double Dragon.
 Hiruko est le nom donné à la marionnette de Sasori dans Naruto.
 Hiruko est le nom d'un ninja déserteur dans le film Naruto Shippuden : La Flamme de la volonté.

Notes et références 

Prénom japonais